

Лейк-Шор — місто, штат Міннесота
 Лейк-Шор — переписна місцевість, штат Меріленд
 Лейк-Шор — переписна місцевість, штат Юта
 Лейк-Шор — переписна місцевість, штат Вашингтон